Societat General de Tramvies, companyia de ferrocarrils històrica del País Valencià
 Gran Teatre de Xangai (del seu nom en francès Shanghai Grand Theatre), teatre de la ciutat de Xangai, a la Xina
 SGT Net TV (de l'acrònim en castellà de Sociedad Gestora de Televisión), empresa de televisió digital terrestre operadora de Net TV a Espanya
 Super GT (acrònim de Super Gran Turisme), campionat d'automòbils esportius organitzat al Japó
 Síndrome de Gilles de la Tourette, trastorn neurològic hereditari
 Tecnologia de porta de silici (del seu nom en anglès Silicon-Gate Technology), tècnica utilitzada en la fabricació de transistors MOSFET
 SGT també és el codi de l'UCI del 0711 / Cycling, equip ciclista d'Alemanya
 Sgt també és l'abreviatura de la segnitita, mineral de la classe dels fosfats
 Sgt. també és l'abreviatura de sergent, grau militar de la categoria dels sotsoficials